Константин Иванович Горожанин (род. 12 августа 1923) — советский деятель органов госбезопасности, подполковник, старший инспектор отдела кадров УФСБ России по Краснодарскому краю, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина. По данным на 2013 год возглавляет Совет ветеранов краевого управления ФСБ, является председателем попечительского совета средней школы № 32, внесен в Золотую книгу образования Краснодара, состоит в составе Координационного Совета краевого общественного движения «За Веру, Кубань и Отечество!».

Факты из биографии 
 в мае 1941 года завершил образование в торгово-кооперативной школе и незамедлительно приступил к прохождению производственной практики на должности товароведа в магазине сельпо;
 в середине июля 1941 года подал заявление с просьбой направить на фронт;
 сентябрь 1941 — февраль 1965 года: проходил службу в органах госбезопасности СССР;
 5 сентября 1941 года был зачислен в состав Особой группы НКВД СССР, которая в октябре 1941 года была преобразована в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД (ОМСБОН);
 военную службу начал в звании рядового на должности первого номера расчета пулемёта «Максим»;
 участвовал в подготовке парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, во время парада стоял в оцеплении у здания № 3 напротив мавзолея;
 для ведения подрывной работы в тылу врага дважды перебрасывался за линию фронта;
 в мае 1945 года был направлен в Свердловск на учебу в двухгодичную школу НКГБ СССР;
 12 августа 2013 года губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв поздравил подполковника К. И. Горожанина с 90-летним юбилеем.

Награды 
 Орден Ленина № 21916 (1944 год),
 Медаль «За оборону Москвы» № 011498 (1945 год),
 Медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени № 020525 (1945 год),
 Орден Отечественной войны 2-й степени № 437 3931,
 Медаль «За боевые заслуги»,
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» № 00335038,
 Медаль «За трудовой вклад в развитие Кубани» 3-й степени,
 Медаль «Участнику Парада Победы 2000 года»,
 Медаль «За безупречную службу» 1-й и 2-й степеней,
 ещё 16 юбилейных и памятных медалей
 ценные подарки.

Остальные регалии 
Всего 14 ведомственных знаков отличия, среди которых:
 «За службу в контрразведке» 3-й степени,
 «За подготовку кадров»,
 «Почётный ветеран России»,
 «Почётный минёр», который был вручен маршалом инженерных войск Михаилом Воробьевым.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Видеоинтервью с подполковником Константином Горожаниным

Мотострелки Великой Отечественной войны